Mignard är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Nicolas Mignard
 Pierre Mignard

Franska efternamn